Deze lijst van landen naar koffieconsumptie per hoofd van de bevolking geeft de koffieconsumptie van landen weer. De gegevens komen uit 2008 of eerder. De wereldwijde productie was toen 7.358.897 ton.

Landen

Zie ook
 Lijst van landen naar koffieproductie

Externe links
 Current Worldwide Annual Coffee Consumption per capita (chartsbin.com, 2011)
 Coffee Consumption (PDF) (worldmapper.org, 2006)

Koffie